Качим высочайший, или Качим высокий (), — вид травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Европейско-сибирский вид. В России: южные районы европейской части, Северный Кавказ (Дагестан и Предкавказье) и юг Западной и Восточной Сибири. Произрастает на крутых степных склонах южной экспозиции по берегам рек. Развивается в составе луговых степей на чернозёмных почвах с близким залеганием карбонатных пород, реже на солонцах. Гелиофит, ксерофит, кальцефит, иногда — галофит, хороший закрепитель меловых и мергелистых склонов.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение высотой 30—80 (100) см. Растение сизоватое от воскового налета. Стебли одиночные или малочисленные прямостоячие, ветвящиеся в области соцветия, где обычно опушены железистыми волосками. Листья обратноланцетные, наверху туповатые или заостренные, к основанию суженные, с тремя неясными жилками.

Мелкие цветки собраны в щитковидно-метельчатое соцветие, прицветники пленчатые. Чашечка колокольчатая, голая, почти до половины рассечённая на зубцы с пленчатой каймой. Лепестки белые, в два раза длиннее чашечки. Плоды — шаровидные коробочки.

Размножается семенами. Цветёт в июне—июле, плодоносит в июле—августе.

Химический состав 
Растение собранное в фазе бутонизации содержало от абсолютно сухого вещества в процентах: золы 9,0, протеина 11,5, жира 2,3, клетчатки 15,7,  53,5.

Значение и применение 
По одному источнику до начала цветения отлично и хорошо поедался крупно рогатым скотом, в фазе полного цветения охотно поедались верхушки стеблей. Относится к наиболее охотно поедаемым растениям. По наблюдениям в Актюбинской области всеми видами скота поедался плохо.

Примечания

Литература 
 

Качим
Флора Евразии